Escamps (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Escamps (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje